Indywidualny Puchar Polski na Żużlu 1989 – zawody żużlowe, mające na celu wyłonienie medalistów indywidualnego Pucharu Polski. Zwyciężył Piotr Świst z kompletem punktów.

Wyniki 
 Ostrów Wielkopolski, 16 kwietnia 1989
 Sędzia: Józef Musiał

Bibliografia 
 
 Wyniki IPP 1989

1989 w polskim sporcie
1989 w sporcie żużlowym
1989